De Peyster ist der Familienname folgender Personen:
 Arent Schuyler de Peyster (Offizier) (* 27. Juni 1736; † 26. November 1822), britischer Offizier, Kommandant des Fort Michilimackinac
 Arent Schuyler de Peyster (Kapitän) (1779–1863), US-amerikanischer Handelskapitän in britischen Diensten
 John Watts de Peyster (1821–1907), US-amerikanischer Militärkritiker und Autor
 John Watts de Peyster, Jr. (1841–1873), US-amerikanischer Offizier

De Peyster steht für:

 De Peyster (Stadt), Ort im St. Lawrence County, Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten